Radioaficionat (del seu nom en alemany Amateurfunk), persona no professional que s'interessa per la comunicació per ràdio
 afu també és el codi ISO 639-3 de l'awutu, llengua parlada pels awutus de Ghana